Les laridés (Laridae) sont une famille d'oiseaux constituée de 22 genres et de 102 espèces existantes. Elle comprend les Larinae (mouettes et goélands), les Sterninae (sternes, guifettes, noddis et gygis) et les Rynchopinae (becs-en-ciseaux).

Contrairement à une opinion répandue, beaucoup de laridés ne sont pas véritablement des oiseaux marins. Bon nombre d'espèces se reproduisent au bord des eaux continentales, et pour la plupart des autres, la répartition est plutôt côtière, surtout pendant la période de nidification.

Taxonomie 
Dans la classification de Sibley et Monroe, cette famille est divisée en 2 sous-familles dont une divisée en 4 tribus, correspondant à 5 familles distinctes, dans les classifications traditionnelles. Des travaux de 2003 ont permis de distinguer une nouvelle espèce de Larini : le Goéland pontique Larus cachinnans ; le Goéland leucophée devenant Larus michahellis.

Des études génétiques et phylogénique ont entraîné la séparation des Alcinae qui sont devenus une famille à part, les Alcidae. De même, le genre Stercorarius a été placé dans sa propre famille, les Stercorariidae.

Liste des taxons subordonnés 

Cette famille monophylétique est constituée traditionnellement des trois sous-familles Rynchopinae, Larinae et Sterninae. Le genre Rynchops (les Rynchopinae) et les Sterninae ne peuvent être séparés des Larinae sans rendre le clade Laridae paraphylétique, les sous-familles n'étant pas distinctes.

Liste des genres 

Classement par ordre alphabétique :
 Anous (5 espèces)
 Chlidonias (4 espèces)
 Chroicocephalus (11 espèces)
 Creagrus (1 espèce)
 Gelochelidon (2 espèces)
 Gygis (1 espèce)
 Hydrocoloeus (1 espèce)
 Hydroprogne (1 espèce)
 Ichthyaetus (6 espèces)
 Larosterna (1 espèce)
 Larus (23 espèces)
 Leucophaeus (5 espèces)
 Onychoprion (4 espèces)
 Pagophila (1 espèce)
 Phaetusa (1 espèce)
 Rhodostethia (1 espèce)
 Rissa (2 espèces)
 Rynchops (3 espèces)
 Sterna (13 espèces)
 Sternula (7 espèces)
 Thalasseus (7 espèces)
 Xema (1 espèce)

Liste des espèces 
D'après  :

 Anous stolidus – Noddi brun
 Anous tenuirostris – Noddi marianne
 Anous minutus – Noddi noir
 Anous ceruleus – Noddi bleu
 Anous albivitta – Noddi gris
 Gygis alba – Gygis blanche
 Rynchops niger – Bec-en-ciseaux noir
 Rynchops flavirostris – Bec-en-ciseaux d'Afrique
 Rynchops albicollis – Bec-en-ciseaux à collier
 Creagrus furcatus – Mouette à queue fourchue
 Rissa tridactyla – Mouette tridactyle
 Rissa brevirostris – Mouette des brumes
 Pagophila eburnea – Mouette blanche
 Xema sabini – Mouette de Sabine
 Chroicocephalus genei – Goéland railleur
 Chroicocephalus philadelphia – Mouette de Bonaparte
 Chroicocephalus novaehollandiae – Mouette argentée
 Chroicocephalus bulleri – Mouette de Buller
 Chroicocephalus serranus – Mouette des Andes
 Chroicocephalus brunnicephalus – Mouette du Tibet
 Chroicocephalus maculipennis – Mouette de Patagonie
 Chroicocephalus ridibundus – Mouette rieuse
 Chroicocephalus cirrocephalus – Mouette à tête grise
 Chroicocephalus hartlaubii – Mouette de Hartlaub
 Chroicocephalus saundersi – Mouette de Saunders
 Hydrocoloeus minutus – Mouette pygmée
 Rhodostethia rosea – Mouette rosée
 Leucophaeus scoresbii – Goéland de Scoresby
 Leucophaeus fuliginosus – Mouette obscure
 Leucophaeus atricilla – Mouette atricille
 Leucophaeus pipixcan – Mouette de Franklin
 Leucophaeus modestus – Goéland gris
 Ichthyaetus relictus – Mouette relique
 Ichthyaetus audouinii – Goéland d'Audouin
 Ichthyaetus melanocephalus – Mouette mélanocéphale
 Ichthyaetus ichthyaetus – Goéland ichthyaète
 Ichthyaetus leucophthalmus – Goéland à iris blanc
 Ichthyaetus hemprichii – Goéland de Hemprich
 Larus pacificus – Goéland austral
 Larus belcheri – Goéland siméon
 Larus atlanticus – Goéland d'Olrog
 Larus crassirostris – Goéland à queue noire
 Larus heermanni – Goéland de Heermann
 Larus canus – Goéland cendré
 Larus delawarensis – Goéland à bec cerclé
 Larus californicus – Goéland de Californie
 Larus marinus – Goéland marin
 Larus dominicanus – Goéland dominicain
 Larus glaucescens – Goéland à ailes grises
 Larus occidentalis – Goéland d'Audubon
 Larus livens – Goéland de Cortez
 Larus hyperboreus – Goéland bourgmestre
 Larus glaucoides – Goéland arctique
 Larus argentatus – Goéland argenté
 Larus smithsonianus – Goéland hudsonien
 Larus vegae – Goéland de la Véga
 Larus cachinnans – Goéland pontique
 Larus michahellis – Goéland leucophée
 Larus armenicus – Goéland d'Arménie
 Larus schistisagus – Goéland à manteau ardoisé
 Larus fuscus – Goéland brun
 Gelochelidon nilotica – Sterne hansel
 Hydroprogne caspia – Sterne caspienne
 Thalasseus maximus – Sterne royale
 Thalasseus bergii – Sterne huppée
 Thalasseus bengalensis – Sterne voyageuse
 Thalasseus bernsteini – Sterne d'Orient
 Thalasseus sandvicensis – Sterne caugek
 Thalasseus acuflavidus – (?)
 Thalasseus elegans – Sterne élégante
 Sternula albifrons – Sterne naine
 Sternula saundersi – Sterne de Saunders
 Sternula antillarum – Petite Sterne
 Sternula superciliaris – Sterne argentée
 Sternula lorata – Sterne du Pérou
 Sternula nereis – Sterne néréis
 Sternula balaenarum – Sterne des baleiniers
 Onychoprion aleuticus – Sterne des Aléoutiennes
 Onychoprion lunatus – Sterne à dos gris
 Onychoprion anaethetus – Sterne bridée
 Onychoprion fuscatus – Sterne fuligineuse
 Sterna aurantia – Sterne de rivière
 Sterna dougallii – Sterne de Dougall
 Sterna striata – Sterne tara
 Sterna sumatrana – Sterne diamant
 Sterna hirundinacea – Sterne hirundinacée
 Sterna hirundo – Sterne pierregarin
 Sterna repressa – Sterne à joues blanches
 Sterna paradisaea – Sterne arctique
 Sterna vittata – Sterne couronnée
 Sterna virgata – Sterne des Kerguelen
 Sterna forsteri – Sterne de Forster
 Sterna trudeaui – Sterne de Trudeau
 Sterna acuticauda – Sterne à ventre noir
 Chlidonias albostriatus – Guifette des galets
 Chlidonias hybrida – Guifette moustac
 Chlidonias leucopterus – Guifette leucoptère
 Chlidonias niger – Guifette noire
 Phaetusa simplex – Sterne à gros bec
 Larosterna inca – Sterne inca

Phylogénie

Place au sein de l'ordre

Phylogénie interne 
Une partie du cladogramme des genres de l'ordre des Charadriiformes basé sur l'analyse de Baker et ses collègues publiée en 2007.

Annexes

Bibliographie 
 J.-M. Pons, A. Hassanin et P.-A. Crochet, « Phylogenetic relationships within the Laridae (Charadriiformes: Aves) inferred from mitochondrial markers », Molecular Phylogenetics & Evolution, 37 (2005), 686-699.
 E. S. Bridge, A. W. Jones et A. J. Baker, « A phylogenetic framework for the terns (Sternini) inferred from mtDNA sequences: Implications for taxonomy and plumage evolution », Molecular Phylogenetics & Evolution, 35, 459-469.

Références taxinomiques

Liens externes

Notes et références 

Famille d'oiseaux (nom scientifique)